Bildanalyse steht für: 
 Bildverarbeitung
 Bildbetrachtung, siehe auch Betrachtung